2. Deutsche Volleyball-Bundesliga Nord 2005/06 steht für:
 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2005/06 (Frauen)
 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2005/06 (Männer)